W Rumunii
 Teslui – gmina w okręgu Aluta
 Teslui – gmina w okręgu Dolj
 Teslui – wieś w okręgu Aluta, w gminie Teslui
 Teslui – wieś w okręgu Dolj, w gminie Teslui